Mark Logan est un nom pouvant désigner:

 (né en 1960), joueur de cricket sud-africain
Mark Logan, homme politique conservateur britannique

Voir aussi
Mark Logan, nom de plume de l'auteur britannique Christopher Nicole

Logan, Mark